Beausoleil kan avse:

Beausoleil, Alpes-Maritimes – en fransk kommun i departementet Alpes-Maritimes.
de Beausoleil – en krater på Venus
Beausoleil First Nation – en Ojibwa First Nations i Simcoe County, Ontario, Kanada
BeauSoleil – musikgrupp.

Personer
Martine de Beausoleil (1600–1641), fransk forskare.
Bobby Beausoleil (1947–), amerikansk brottsling.